Die Zhengzhou Open 2013 (auch Asian Tour 2013/14 – Event 3) waren ein Snookerturnier im Rahmen der Players Tour Championship 2013/14, das vom 20. bis zum 24. Oktober 2013 im Guanhua Grand Hotel in Zhengzhou, China ausgetragen wurde.

Der Chinese Liang Wenbo gewann das Turnier durch einen 4:0-Finalsieg gegen seinen Landsmann Lü Haotian.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Turnierplan 
109 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Statt 64 fanden in der ersten Runde deshalb nur 41 Partien statt: 19 Spieler kamen mit einem Freilos direkt in Runde 2, bei vier weiteren Partien konnte einer der gemeldeten Kontrahenten nicht antreten.

Runde 1 bis Achtelfinale 
Mit Ding Junhui hatte einer der beiden Topspieler des Turniers abgesagt, der andere, Mark Selby schied bei seinem ersten Auftritt in Runde 2 gegen einen chinesischen Amateur aus. Andere Top-16-Spieler wie John Higgins und Stuart Bingham erreichten ebenfalls nicht das Achtelfinale, so dass am Finaltag vier Europäer zwölf Chinesen gegenüberstanden.

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale 
Das Verhältnis von 3:1 von chinesischen gegenüber europäischen Spielern hielt am Finaltag vom Achtel- bis ins Halbfinale. Schließlich setzten sich zwei chinesische Profispieler durch: der etablierte Profi Liang Wenbo und der jüngste Profi Lü Haotian, der erst wenige Monate zuvor auf die Main Tour gekommen war. In einem einseitigen Finale setzte sich der erfahrenere Spieler durch: Liang gewann klar mit 4:0.

Finale

Century Breaks 
20 Century Breaks wurden während des Turniers gespielt, der Engländer Gary Wilson war sowohl der Spieler mit dem höchsten als auch mit den meisten Breaks von 100 Punkten oder mehr.

Quellen 

Players Tour Championship 2013/14
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Zhengzhou